Francis Homfray (1725-1798), maître de forges britannique.
Samuel Homfray (1762-1822), industriel anglais.